Escambia County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Escambia County (Alabama)
 Escambia County (Florida)